2013 CD est un objet transneptunien de la famille des plutinos et pourrait être une planète naine potentielle.

Annexes

Articles connexes 
 Objet transneptunien

Références 

Planète mineure non numérotée
Plutino
Planète naine potentielle
Planète mineure découverte en 2013
Planète mineure prédécouverte en 2011
Objet céleste découvert par Pan-STARRS